Kuzbu es una palabra acadia que significa "encanto seductor" o "atractivo sexual". Generalmente se consideraba que era un "atributo divino" o una "cualidad sagrada". Se utiliza en el Poema de Gilgamesh para describir tanto al personaje principal, Gilgamesh, como a otros personajes. 

En el Poema, el término se utiliza por primera vez para describir a la cortesana Shamhat, quien a su vez lo utiliza para describir al propio Gilgamesh, diciendo que su "cuerpo por entero está adornado de atractivo sexual" (zu 'una kuzbu kalu zumrisu). Asimismo, se usa para describir a las cortesanas de la ciudad de Uruk. Solamente aparece en la Tablilla I de las once que posee el Poema.

Véase también 
 Poema de Gilgamesh

Mitología acadia
Sexualidad